

Ібраєвська сільська рада — сільське поселення, Альшеєвський район, Башкортостан
 Ібраєвська сільська рада — сільське поселення, Аургазинський район, Башкортостан
 Ібраєвська сільська рада — сільське поселення, Кігинський район, Башкортостан
 Ібраєвська сільська рада — сільське поселення, Кугарчинський район, Башкортостан